Sky () может означать:

 SKY — ростовская поп-рок группа.
 Sky — английская арт-рок группа.
 Sky — британская масс-медийная компания.
 Sky News — британский новостной телеканал.
 SKY — творческая группа.
 SKY — акроним для трёх ведущих университетов Южной Кореи.
 Team Sky — велокоманда.
 Sky — песня британской певицы и диджея Sonique.
 Sky 3D — британский канал телекомпании British Sky Broadcasting.